Szécsényi steht für:

 Szécsényi, Adelsfamilie im Königreich Ungarn im 14. und 15. Jahrhundert. 

Szécsényi oder Szecsenyi ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Szecsenyi (* 1953), deutscher Mediziner und Sozialwissenschaftler
 József Szécsényi (1932–2017), ungarischer Diskuswerfer